Bobe steht für:

 Bobe (Foho-Ai-Lico), ein osttimoresisches Dorf in Foho-Ai-Lico, Gemeinde Ainaro

Bobe oder Bobé ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bobe (1878–1947), gilt als Begründer des modernen Postleitzahlensystems
 Franz Werner Bobe OMelit. (1902–1947), katholischer Ordenspriester (Malteserorden), Prior des Malteser-Konvents in Prag
 Franziska Bobe (* 1982), deutsche Sopranistin
 Hermann Bobe (1860–1925), deutscher Steingutarbeiter und Konsumgenossenschaftler
 Louis Bobé (1867–1951), dänischer Historiker und Hochschullehrer

Bobè steht für:

 Bobè, Dorf und Arrondissement in Benin